Le District de Longtan est une subdivision administrative de la province du Jilin en République populaire de Chine ;
 Le District de Longtan est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine ;
 Le sous-district de Longtan est une subdivision du district de Dongcheng, dans le centre de Pékin, en République populaire de Chine.